Екатерина Августовна Массини (наст. Веденяпина; 1838 или 1840—1912) — оперная певица (сопрано), педагог.

Биография 
Училась в Петербургской консерватории, с 1864 года — частным образом в Милане. В 1986 году дебютировала в театре «Ла-Скала» под псевдонимом Массини. Выступала на оперных сценах Милана, Мадрида, Лиссабона, Одессы (1868, 1872—1874), Киева (1874—1878), Москвы. Солистка Большого театра (1876—1881), гастролировала в Казани (1878—1879).

В начале XX века жила в Киеве в доме № 36-а по ул. Саксаганского. В 1900—1912 годах преподавала в Киеве, в частности в Музыкальной школе С. Блуменфельда, и в Одессе. Среди учащихся: Г. Внуковский, И. Варфоломеев, Е. Горянский, М. Донец, Т. Лелива, Д. Рознатовський, М. Ростовская.

Пётр Чайковский посвятил Екатерине Массини романс «Он так меня любил». Последние годы жизни провела в бедности.

Имела гибкий голос нежного, мягкого тембра, лёгкой колоратуры. В репертуаре — партии лирико-колоратурного сопрано, драматического сопрано, меццо-сопрано. Исполняла первые партии Натальи («Опричник» П. Чайковского в Киеве; композитор дал высокую оценку выполнению этой партии); Амнерис («Аида» Верди) в Большом театре; Миньон («Миньон» А. Тома) на российской сцене. Другие партии: Маргарита («Фауст» Гуно), Тамара («Демон» А. Рубинштейна), Агата («Вольный стрелок» Вебера), Адина, Лючия ди Ламмермур, Амина, Валентина, Виолетта, Азучена, Амнерис, Рахиль («Жидовка» Галеви).

Примечания

Литература 
 Пружанский А. М. Отечественные певцы. 1750—1917: Словарь. — Изд. 2-е испр. и доп., электронное. — М., 2008.

Выпускники Санкт-Петербургской консерватории